Smolny peut désigner :
 Le Couvent Smolny à Saint-Pétersbourg
 L'Institut Smolny, proche du couvent et qui a pris son nom
 La Cathédrale de la Résurrection (Smolny)
 Le Collectif Smolny, collectif d'édition formé en 2006